marabut – w islamie osoba świątobliwa (mężczyzna lub kobieta)
 marabut – ptak z rodziny bocianowatych
 marabut –  ozdobny element kapelusza lub sukni
 Wydawnictwo Marabut – polskie wydawnictwo